DVM steht für:

 Dalvik Virtual Machine, eine für mobile Geräte entwickelte virtuelle Registermaschine

 Deutscher Verband für Materialforschung und -prüfung e.V.
 Diel vertical migration, ein Verhaltensmuster von Tiefsee-Lebewesen, siehe Vertikalwanderung
 Doctor of Veterinary Medicine bzw. Diplom-Veterinärmediziner/-in (von Universitäten der DDR verliehen), siehe Tierarzt #Ausbildung

Abkürzung